RCH může znamenat:

 Rail Cargo Hungaria – maďarský železniční dopravce
 Racing Club Heemstede – nizozemský fotbalový klub